Transcontinental Times es un periódico digital en inglés publicado por la empresa de medios Transcontinental Times S.L., establecida en España. En julio de 2022, Transcontinental Times alcanzó los 10 millones de páginas vistas/impresiones a través de varios medios que atienden a más de 190 países.

Historia 
Transcontinental Times se fundó en junio de 2020, con sede en Madrid, España. La compañía cubre una variedad de temas que incluyen política, cultura, salud, educación, ciencia, estilo de vida, tecnología, deportes, negocios, entretenimiento y entrevistas exclusivas.

En junio de 2020, Roshan Bhondekar y Sahra Ardah fundaron Transcontinental Times. El 7 de junio de 2022, la compañía nombró a Niloy Chattaraj como nuevo director de operaciones (COO). En julio de 2022, la junta ejecutiva de la empresa nombró a Tanya Yadav como directora de negocios digitales y a Ishita Chakraborty como su nueva editora en jefe.

Véase también 
 Periódicos digitales de España
 ISSN en la Biblioteca Nacional de España

Referencias

Enlaces externos 
 Página web oficial 
 Transcontinental Times en Muckrack

Periódicos digitales
Sitios web de noticias
Periódicos digitales de España
Medios de comunicación de España
Empresas fundadas en 2020